zaklęcie – figura retoryczna
 zaklęcie – działanie magiczne

Zobacz też 

 
 
 klątwa